Костелло — ирландская фамилия. 
 Костелло, Билли (урождённый Уильям Кастильони) — американский боксёр-профессионал.
 Костелло, Дадли (1803—1865) — английский журналист и романист.
 Костелло, Джон (1891—1976) — ирландский юрист и политик, дважды премьер-министр Ирландии.
 Костелло, Долорес (1903—1979) — американская актриса.
Костелло, Кэри Габриэль — американский интерсекс- и транс-активист.
 Костелло, Ларри (1931—2001) — американский баскетболист.
 Костелло, Лу (1906—1959) — американский актёр и комик из дуэта Эбботт и Костелло.
 Костелло, Луиза Стюарт (1799—1870) — английская писательница.
 Костелло, Морис (1877—1950) — американский актёр кино.
Костелло, Мэй (1892—1929) — американская актриса.
 Костелло, Пол (1894—1986) — американский гребец.
 Костелло, Пэт (1929—2014) — американский гребец.
 Костелло, Фрэнк (1891—1973) — американский мафиози.
 Костелло, Хелен (1906—1957) — американская актриса.
 Элвис Костелло (род. 1954) — английский певец и композитор.

Топоним 
 Костелло (Касла) — деревня в Ирландии.

См. также 
 Кастелло